Emilio Pucci – aviatore, stilista e politico italiano
 Emilio Pucci – azienda italiana di abbigliamento
 Emilio Pucci – politico italiano